Княжино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Княжино — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Княжино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Княжино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Княжино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.